Buariki kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Buariki Village (ort i Tabiteuea), Gilbertöarna, 
 Buariki (del av en ö), Gilbertöarna, Tarawa, 
 Buariki (ö), Gilbertöarna, Aranuka, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar